Paul Ridgeway Smith (1957. május 25.) új-zélandi nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett. Az aktív nemzeti partbíráskodást 2003-ban a FIFA 45 éve korhatárának elérésével fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1997-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottságától kettő csoporttalálkozón és az egyik nyolcaddöntőben kapott partbírói szolgálatra feladatot. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3

Konföderációs kupa
Szaúd-Arábia rendezte a 3., az 1997-es konföderációs kupadöntőt, ahol a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottsága négy mérkőzésen foglalkoztatta a működő játékvezető mellett partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Források 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/paul-smith/1/2/

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek